Piotr Sebastian Zieliński (Ząbkowice Śląskie, 1994. május 20. –) lengyel válogatott labdarúgó, a Napoli játékosa.

A lengyel válogatott tagjaként részt vett a 2016-os és a 2020-as Európa-bajnokságon.

Pályafutása statisztikái

Klubcsapatokban 
2022. május 26-án lett frissítve.

A válogatottban

Góljai a válogatottban

Sikerei, díjai 
  Napoli
 Olasz labdarúgókupa: 2019–20

  Lengyelország U21
 Négy nemzet tornája: 2014–15

Jegyzetek

Források
Piotr Zieliński adatlapja – a 90minut.pl honlapján

1994-ben született személyek
Élő személyek
Lengyel labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az Udinese labdarúgói
Az Empoli labdarúgói
Az SSC Napoli labdarúgói
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
A 2022-es világbajnokság labdarúgói